William Young House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Young House (Rockland, Delaware), NRHP-ID 82001029
 William Young House (New Albany, Indiana), NRHP-ID 10001075